Linden Hafen steht für:

 Linden Harbour
 Lindener Hafen